Garthiope är ett släkte av kräftdjur. Garthiope ingår i familjen Trapeziidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Garthiope